Paul Durand (1806-1882), docteur en médecine, archéologue et dessinateur ;
 Paul Durand, général d'infanterie français, combattant de la Première Guerre mondiale ;
 Paul Durand (1907-1977), compositeur français de chansons et de musiques de film ;
 Paul Durand (1908-1960), juriste français ;
 Paul Durand (1925-1977), dessinateur, illustrateur et peintre français ;
 Paul Durand (1930-2019), écrivain français ;
 Paul Durand (né en 1932), homme politique français ;
  (né en 1959), pilote automobile américain.

Autre 
 Paul Durand-Ruel (1831-1922), marchand d'art français